Всемирный экономический форум (ВЭФ).
 Восточный экономический форум (ВЭФ) — форум, проводимый во Владивостоке (Россия).
 VEF (фабрика) или ВЭФ (завод) — Valsts Elektrotehniskā Fabrika — государственный электротехнический завод в Латвии.
 «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола 10», ВЭФ-202, ВЭФ-204, VEF-242 и др. — марки радиоприёмников «Спидола», производившихся заводом ВЭФ.
Производственное объединение ВЭФ  —  крупнейшее в Советском Союзе электротехническое предприятие.
Дворец культуры ВЭФ
ВЭФ — команда баскетбольного клуба из Риги, образованная под покровительством государственного электротехнического завода (VEF).
ВЭФ — советский и латвийский футбольный клуб из Риги, содержался электротехническим заводом.
 ВЭФ/Зента — прежнее название рижского футбольного клуба ДАГ, образованного объединением футбольных клубов ВЭФ и «Зента».